Такир — форма рельєфу, утворена при висиханні засолених ґрунтів (такирних ґрунтів) в пустелях і напівпустелях

Такир — село, Аккулинський район, Павлодарська область
 Такир — село, Курчумський район, Східноказахстанська область

Див. також 
 Такирколь